Оку:
 Оку — гора в Камеруне, высшая точка плоскогорья Адамава
 Оку — озеро в Камеруне.
 Оку — город в Панаме.
 Оку, Дайсукэ — японский футболист.
 Оку, Хироя — известный японский мангака
 Оку, Ясуката — японский фельдмаршал.